Цхенис-Цкали (Цхенисцкали) или Цхенцкар — река в Абхазии.

Исток находится на южных склонах хребта Када (южной части Кодорского хребта). Река протекает по территории Очамчырского района Абхазии и впадает в Чёрное море к северо-западу от города Очамчыра.

На берегах реки находятся крупные сёла: Гуада, Кочара, Цхенцкар или Цхенисцкали (относится к с/а Кочара), Цагера (относится к с/а Араду).

Ссылки

Примечания 

Реки, впадающие в Чёрное море (Азия)
Реки Абхазии
Очамчирский район